Царица Јелена може бити:

 Јелена Цариградска, мајка римског цара Константина Великог
 Јелена Драгаш, мајка последњег византијског цара, Константина Драгаша
 Јелена Бугарска, српска краљица и царица, супруга Стефана Душана